В списке ниже метрополитенские ареалы Европы ранжированы по численности их населения согласно нескольким различным источникам; в нём представлены метрополитенские ареалы с численностью населения свыше 1 млн человек.

Источники 
В списке представлены метрополитенские ареалы согласно исследованиям ESPON, Евростата и ОЭСР. По этой причине некоторые метрополитенские ареалы, оценённые другими учреждениями (такие как Генуэзский метрополитенский ареал в Италии, в которой согласно официальному отчёту «CityRailway» в 2012 г. насчитывалось 1 510 000 жителей) не включены в данный список.

Показатели в первом столбце получены от проекта ESPON «Исследование функций города», в котором город определяется согласно концепции функциональной городской агломерации (ядро городской агломерации выделяется на основе плотности населения, и к нему добавляются окружающие его источники рабочей силы на основе данных о транспортных потоках). Показатели во втором столбце получены по результатам городской переписи Евростата и соответствуют крупным городским агломерациям (КГА). Показатели в третьем столбце получены из территориальных отчётов ОЭСР и соответствуют метрополитенским ареалам.

Для государств с условным европейским статусом (Азербайджан, Армения, Грузия), данные приведены согласно альтернативным источникам. Республика Кипр в данный момент не имеет каких либо метрополитенских ареалов.

Метрополитенские ареалы 

В зависимости от варианта проведения границы Европа-Азия (по Кумо-Манычской впадине, как это чаще всего принято в Европе, или же по водоразделу Большого Кавказа, как это более всего принято в Америке) Северный Кавказ может быть отнесён к Азии или же к Европе; в последнем случае у Азербайджана и Грузии, у которых 10 % и 5 % территории могут располагаться к северу от водораздела Большого Кавказа, но на которых нет метрополитенских ареалов. Обе эти страны, исходя из геополитических критериев, зачастую относят к европейским, равно как, исходя из историко-культурных критериев, зачастую к европейскими государствами причисляют географически полностью расположенные в Азии Кипр и Армению. В Грузии, Азербайджане и Армении городами метрополитенскими ареалами являются лишь их столицы. При этом все три столицы географически расположены в Азии; на Кипре же метрополитенских ареалов нет.

Полицентрические метрополитенские ареалы Европейского союза

См. также 
 Крупнейшие города Европы
 Списки городов Европы
 Список самых населённых городов Европейского союза
 Список городских агломераций Европейского союза
 Список самых населённых городских агломераций мира

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Geopolis: research group, university of Paris-Diderot, France — Population of urban areas of 10,000 or more

Списки городов Европы